Barahona – miasto na Dominikanie
 Barahona – prowincja Dominikany
Barahona – odmiana kawy arabica